МФ
 Мф — Евангелие от Матфея
 Мир фантастики (журнал)
 Медицинская физика (журнал)
 МФ, матфизика — математическая физика
 МФ — макрофаги, макрофаги.
 МФ — мебельная фабрика, например: МФ «Кристина»; Сомовская МФ
 мф — микрофильм
 М/ф — мультипликационный фильм, мультфильм
 МФ — Мосфильм
 МФ — микрофильтрация
 МФ — микрофотометр
 мФ — миллифарад
 мф — миллифот
 МФ — Министерство финансов, Минфин
 МФ — маломерный флот
 МФ — маркетинговый фонд
 МФ — масляный фильтр
МФ — обозначение трамвайных вагонов производства завода «Феникс», использовавшихся в Санкт-Петербурге
 МФ — Молодой Фронт
 МФ — молодой футболист — в заявке клуба Профессиональной футбольной лиги